Марит Мальм Фрафьорд (; род. 25 ноября 1985, Тромсё) — норвежская гандболистка, линейная датской команды «Эсбьерг» и сборной Норвегии. Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы.

Карьера

Клубная 
Восиптанница школы клуба «Рапп». Выступала за этот клуб и за команду «Бьосен», с 2010 по 2014 годы защищала цвета клуба «Виборг». Летом 2014 года перешла в «Ларвик».

В сборной 
В сборной сыграла 210 матчей и забила 410 мячей. Дебютировала 28 сентября 2005 года в матче против Португалии. Пятикратная чемпионка Европы, чемпионка мира 2011 года, двукратная олимпийская чемпионка.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Норвегии
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Виборг»
Игроки ГК «Бухарест»
Игроки ЖГК «Эсбьерг»